«Во́лга» — российский профессиональный футбольный клуб из Ульяновска. Основан 16 мая 1947 года. С 2022 года выступает в Первой лиге, второй по уровню в системе футбольных лиг России. Трёхкратный победитель второго дивизиона первенств СССР и России.

Названия 
 1947—1957 — «Торпедо»
 1958 — «Динамо»
 1959—1961 — «Спартак»
 1962—1976 — «Волга»
 1977—1985 — клуб не существовал
 1986—1991 — «Старт»
 1992—1994 — клуб не существовал
 1995—2004 — «Волга»
 2005—2006 — клуб не существовал
 2006— — «Волга»

История 

Ульяновский футбол дебютировал на всесоюзной арене в 1947 году, когда во второй группе стала играть команда «Торпедо». 16 мая 1947 года ульяновские футболисты провели первый в истории матч чемпионата страны с командой казанского «Динамо» на стадионе «Спартак» (1:0). В 1958 году в Классе «Б» первенства СССР участвовала команда «Динамо», в 1959—1961 — «Спартак». Команда с названием «Волга» начала выступать в классе «Б» чемпионата СССР по футболу с 1962 года. Авторами переименования «Волги» выступили Феликс Казимирович Козловский и Николай Андреевич Краснов. Первый матч на Центральном стадионе «Труд» состоялся в 1963, когда волжане обыграли «Энергию» из Воронежа — 3:1.

Ульяновские команды выступали в следующих эшелонах союзных чемпионатов: 2-я группа (1947; второй уровень системы лиг), класс «Б» (1958—1963 — второй уровень, 1964—1967 — третий уровень), 2-я группа класса «А» (1968—1969 — второй уровень, 1970 — третий), 2-я лига (1971—1976, 1986—1989), буферная зона 2-й лиги (1990, 1991). В 26 чемпионатах в 893 матчах: + 282 = 223—388, мячи 901:1207 (- 306). Высшие достижения: во 2-й группе — 5-е место в зональном турнире (1947); в классе «Б» — 1-е место в зональном турнире (1967), 2-е место в финале первенства РСФСР (1967); во 2-й группе класса «А» — 16-е место (1968); во 2-й лиге 6-е место (1989); в буферной зоне 2-й лиги 16-е место (1990).

Самые крупные победы в чемпионатах СССР: 6:0 («Трактор» (Куйбышев) 1947; «Химик» (Березники) 1964; «Торпедо» (Подольск) 1966). Самые крупные поражения: 1:8 («Торпедо» (Тольятти) 1976), 0:7 («Спартак» (Херсон) 1958; «Волга» (Калинин) 1959). Лучший бомбардир ульяновцев в чемпионатах СССР — Н. Мишин (129 мячей). Первый матч в чемпионатах СССР проведён 16 мая 1947 года — «Торпедо» (Ульяновск) — «Динамо» (Казань) — 1:0 (первый мяч в истории ульяновских команд провёл с пенальти Леонид Алексеев). Ульяновскими командами в чемпионатах Союза руководили: Ф. Козловский (1947), В. Куров (1958, 1960), С. Леута (1959), С. Эдукарьянц (1960, 1961), В. Куличенко (1960), Б.Соколов (1961), В. Михайловский (1962—1970), Н. Мишин (1971—1976), А. Королёв (1986, 1989—1990), А. Иванов (1986—1987), А. Теслев (1987—1988), В. Пищулин (1991).

В 1976 году команда была расформирована местными властями за низкие результаты, команда мастеров в Ульяновске появилась только спустя 10 лет — в 1986 году, и это была команда «Старт» местного авиакомплекса.

В 1992 году ульяновский «Старт» должен был выступать в Первой лиге первого чемпионата России. Но Ульяновский авиапромышленный комплекс, который шефствовал над командой, отказался её финансировать. В срочном порядке «Старт» был перебазирован в Димитровград. Заботу о команде взял на себя Димитровградский автоагрегатный завод, входящий в состав АО «АвтоВАЗ». «Старт» стал именоваться «Ладой». На областном уровне играла команда «Энергия-Старт».

Возрождение ульяновского футбола на уровне команд мастеров состоялось в 1995 году. Тогда прекратила существование ещё одна профессиональная команда Ульяновской области — ишеевский «Текстильщик». Воссозданная усилиями Ульяновского механического завода (директором являлся В. Абанин) «Волга» заняла его место в 3-й лиге.

В феврале 2005 года «Волга» прекратила существование в качестве профессионального клуба. Было принято решение о фактическом слиянии клуба с ФК «Лада-СОК» из Димитровграда. Через год в Любительской футбольной лиге (третий дивизион российского футбола), зоне «Приволжье» был заявлен клуб «Волга-Энергия» (Ульяновск).

После выигрыша третьего призового места в 2006 году в турнире КФК команда «Волга-Энергия» получила право выступать во втором дивизионе зоны «Урал — Поволжье» под родным названием «Волга». В феврале 2007 ФК «Волга» получил право вернуться в состав членов ПФЛ и участников второго дивизиона, зона «Урал-Поволжье». При этом клуб как бы разделился на две части. ФК «Энергия» продолжил выступление в любительской лиге российского футбола, а «Волга» — во втором дивизионе. По итогам сезона-2007 волжане заняли первое место в зоне «Урал-Поволжье» и вышли в первый дивизион. «Волга» не смогла там закрепиться и вылетела во вторую лигу. В следующем сезоне «Волга» из-за финансовых трудностей отказалась от борьбы за повышение в классе. Итог — 4 место. Первенство-2010 стало одним из самых неудачных в российской истории команды. «Волга» финишировала лишь 11-й. В сезонах 2011/12 и  2012/13 команда занимала 3-и места, в 2013/14 команда стала 2-й, однако на следующий сезон вновь произошёл спад. В 2020-ом году команду возглавил один из лучших бомбардиров клуба в первенствах России — Ринат Нуралиевич Аитов. Спустя 2 года он привёл команду к победе в 4-ой группе ФНЛ-2 и возвращению в первую лигу впервые с 2008 года. Данное событие выпало как раз на 75-летний юбилей клуба.

В первенствах России «Волга» выступала: в 3-й лиге (1995, 1996), во 2-й лиге (1997), во 2-м дивизионе (1998—2004, 2007, 2009—2021/22), в первом дивизионе (2008, с 2022/23), в КФК (2006). В 26 чемпионатах «Волга» в 782 матчах: + 400 =170 −210, мячи: 1108—683 (+425). Высшие достижения: 17 место в 1-м дивизионе (2008), 1-е место во 2-м дивизионе (2007, 2021/22), 2-е место в 3-й лиге (1996). Худшие места: 8-е в 3-й лиге (1995), 11-е во 2-м дивизионе (1998, 2010).

Самая крупная домашняя победа — 8:1 («Салют» (Саратов) — 2000 год). Самое крупное домашнее поражение — 0:4 («Лукойл» (Челябинск) — 2003 год). Самая крупная гостевая победа — 6:0 («Спартак» (Йошкар-Ола) — 2014 год). Самое крупное гостевое поражение — 0:5 («Заводчанин» (Саратов) — 1995 год, «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2008 год).

В розыгрышах Кубка России в 66 матчах «Волга» выиграла 35 матчей, сыграла вничью 9 раз и 22 раз проиграла, забив 89 мячей и пропустив 88 . Высшее достижение — выход в четвертьфинал  сезона 2022/23.

Самая крупная победа — 6:1 («Химик-Август» (Вурнары) — 2019/2020). Самое крупное поражение — 0:4 («Диана» (Волжск) — 1998).

Наибольшее число встреч за клуб (с учётом Кубка России) провёл А. Цыганцов (280 матчей). Лучший бомбардир клуба — В. Пронин (95 мяч). Рекордсмен клуба за сезон — А. Заикин (2002 год — 26 мячей). Наибольшее число мячей, забитых одним игроком в одном матче — 4 (А. Заикин, 2002 год, «Волга» — «Биохимик-Мордовия» (Саранск) — 5:1). За российскую историю футболисты «Волги» сделали 18 хет-триков (4 раза это удавалось В. Пронину). Лучший бомбардир в розыгрышах кубка России — М. Сафин (8 мячей). Команду возглавляли: А. П. Королёв (1997—1998), Д. С. Николаев (2010 — второй круг, 2019 — октябрь—ноябрь, и. о.), В. Н. Евсюков (2011), А. А. Адамян (2011—2012), К. С. Галкин (2012—2013), С. В. Седышев (1995—1996, 1999—2004, 2006—2010, 2011 — и. о., 2013—2019), С. В. Гунько (2019), Р. Н. Аитов (2020—2022), с 2022 — С. Н. Жуков.

Достижения 
 Серебряный призёр Чемпионата РСФСР: 1967
 Победитель второго дивизиона первенств СССР и России (3): 1967, 2007, 2021/22
 Достижения в кубках:
 Четвертьфиналист Кубка России 2022/23
 Выход в 1/32 финала Кубка СССР (2): 1947, 1959/60
 Выход в 1/32 финала Кубка СССР—СНГ: 1991/92
 Полуфиналист Кубка РСФСР 1975

Цвета клуба

Экипировка

Текущий состав 
По состоянию на 22 февраля 2023 года.

Тренерский штаб 
 Главный тренер:  Сергей Николаевич Жуков
 Старший тренер:  Андрей Игоревич Афанасьев
 Тренер по физической подготовке:  Алексей Владимирович Тускаев
 Тренер вратарей:  Денис Анатольевич Кулаков

Главный тренеры

Первенства 

* Вследствие пандемии коронавируса было принято решение не доигрывать первенство.
 До 1995 года за победу назначалось 2 очка

Кубки

Рекордсмены клуба 
 Российская история

 Рекордсмены по числу проведённых игр за команду

 Рекордсмены по числу проведённых игр в первенствах

 Рекордсмены по числу забитых мячей в первенствах

СШОР-«Волга»-М 
Дублирующий состав (молодёжная команда) клуба («Волга»-д, «Волга»-ДЮСШ/СДЮСШОР, СШОР-«Волга»-М) — участник первенства России среди команд III дивизиона (МФС «Приволжье») в 2007—2019 и 2021 годах (в 2007— «Волга-2-Энергия», в 2008 — «Волга-д-Энергия»). Серебряный призёр чемпионата Ульяновской области 2019, финалист кубка Ульяновской области 2011.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на сайте Footbook.ru
 Сайт истории и статистики ФК Волга Ульяновск
 История команды на официальном сайте клуба

Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Ульяновска
Автономные некоммерческие организации РФ